Вра́нское озеро — название двух озёр в Хорватии:

 Вранское озеро — озеро в Далмации, близ Биограда-на-Мору.
 Вранское озеро — озеро на острове Црес.